Горбатю́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Горбатюк Анатолій Олексійович (* 1962) — український політик.
 Горбатюк Артем Олексійович (1986) — російський шашкіст.
 Горбатюк Василь Іванович (* 1956) — український письменник.
 Горбатюк Василь Степанович (1942) — український військовик, генерал-полковник.
 Горбатюк Віталій Володимирович (1977—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Горбатюк Володимир Григорович (* 1951) — бандурист, Заслужений діяч мистецтв України.
 Горбатюк Володимир Дмитрович — підполковник Збройних сил України, учасник миротворчих операцій ООН.
 Горбатюк Володимир Тимофійович (1912—1953) — український історик.
 Горбатюк Дем'ян Лаврентійович (1941—2007) — відомий український науковець, хірург-трансплантолог, лікар-морфолог-андролог, педагог, громадський діяч.
 Горбатюк Денис Флорович (1929—2014) — новинар-міжнародник, громадський діяч, член НСЖУ, Заслужений журналіст України.
 Горбатюк Євген Михайлович (1914—1978) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.
 Горбатюк Євдокія Василівна (1912 — ?) — депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання
 Горбатюк Іван Маркович (1903—1957) — радянський діяч органів держбезпеки, депутат Верховної Ради СРСР 4-го скликання.
 Горбатюк Ірина Михайлівна (1963) — радянська, білоруська і французька волейболістка.
 Горбатюк Марія Євгенівна — заслужений працівник промисловості України.
 Горбатюк Микола Дмитрович (1948—2020) — народний депутат України 2-го скликання.
 Горбатюк Мирослав Пилипович (* 1940) — народний депутат України 2-го скликання.
 Горбатюк Олексій Володимирович — підполковник юстиції СБУ, кавалер Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
 Горбатюк Сергій Вікторович (* 1973) — юрист, співробітник Генеральної прокуратури України.
 Горбатюк Юрій Володимирович (* 1995) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Українські прізвища